Николай Осокин:
 Осокин, Николай Алексеевич (1843—1895) — русский учёный-медиевист.
 Осокин, Николай Владимирович (род. 1948) — российский военачальник, командующий Кольской флотилией разнородных сил (1995—2002), вице-адмирал.
 Осокин, Николай Евграфович (1877—1949) — русский и советский учёный, врач-невролог и нейроанатом, профессор, доктор наук.